Frédéric-Louis Allamand (1736-1803), botaniste suisse ;
 Georges-Marie Allamand (1788-1855) magistrat et homme politique ;
Jean-Nicolas-Sébastien Allamand (1713-1787), philosophe, physicien et naturaliste néerlando-suisse ;
 Jeanne-Charlotte Allamand (1760-1839), artiste peintre canadienne d'origine suisse ;
 Olivier Allamand (né en 1969), champion de ski acrobatique français.

Voir aussi